Motocyklowe Grand Prix Australii 2014 – szesnasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, która zostanie rozegrana 19 października 2014 na torze Phillip Island Grand Prix Circuit.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2014
2014 w Australii